Bendtsen ist der Familienname folgender Personen:

 Bendt Bendtsen (* 1954), dänischer Politiker der Konservativen Volkspartei und Abgeordneter im Europäischen Parlament
 Bendt Bendtsen (Rektor) (1763–1830), dänischer Rektor und Hochschullehrer
 Folmer Bendtsen (1907–1993), dänischer Maler
 Henning Bendtsen (1925–2011), dänischer Kameramann und Regisseur
 Hugo Øster Bendtsen  (1948–1998), dänischer Schauspieler
 Ronnie Bendtsen (* 1984), dänischer Fußballspieler
 Wermund Bendtsen (1917–2003), dänischer Fotograf